Joachim-Mähl-Straße (Hamburg), een straat in Hamburg
Joachim-Mähl-Straße (metrostation), een station van de Hamburgse metro